Conrado II, también conocido como Conrado II de Landsberg (antes de 1159 – 6 de mayo de 1210), fue un margrave de Lusacia y conde de Eilenburg, desde 1190 hasta su muerte. Perteneció a la casa de Wettin. Desde 1207, fue también conde de Groitz y conde de Sommerschenburg. Era hijo del margrave Dedo III y su esposa, Matilde de Heinsberg, la heredera de Sommerschenburg.

Biografía 
Conrado heredó la Marca de Lusacia y el condado de Eilenburg cuando su padre murió en 1190. En 1207, heredó los condados de Groitz y Sommerschenburg de su hermano Teodorico (Dietrich).

En 1195, el emperador Enrique VI disolvió la Marca de Meissen después de la muerte del margrave Alberto I. Esto convirtió a Conrado en el noble de más alto rango de la región, y jefe de la casa de Wettin.

En 1196, Conrado viajó a través de Italia a Tierra Santa para participar en la cruzada del emperador Enrique VI. Regresó a casa en 1198, de nuevo a través de Italia. En 1207, organizó un Landtag en el castillo de Delitzsch.

Conrado murió el 6 de mayo de 1210 y fue enterrado en el priorato de Wechselburg.  Su esposa Isabel fue enterrada en la abadía de Dobrilugk. Puesto que no tenía herederos masculinos, su territorio pasó a su primo Teodorico I, quien había sido nombrado margrave de Meissen cuando la Marca de Meissen fue reinstaurada por el emperador Otón IV en 1198. Después de 1210, ya no hubo un margrave separado de Lusacia. En lugar de ello Lusacia fue tenencia de los margraves de Meissen, luego los margraves de Landsberg, después dividido entre Bohemia y Brandeburgo.

Matrimonio y descendencia 
Se casó con Isabel (Elżbieta) de Polonia (h. 1152 – 2 de abril de 1209), quien era una hija de Miecislao III el Viejo, Gran duque de Polonia, y viuda de Soběslav II, duque de Bohemia (m. 1180). Tuvieron tres hijos con ella:
 Conrado (documentado como vivo en 1207; muerto antes del 6 de mayo de 1210)
 Matilde (m. en 1225 en Salzwedel, enterrada en la abadía de Lehnin), se casó en agosto de 1205 con el margrave Alberto II de Brandeburgo (m. 25 de febrero de 1220)
 Inés (m. 1266), fundadora de la abadía de Wienhausen y enterrada allí; se casó en 1211 con Enrique V, conde palatino del Rin (m. 28 de abril de 1227)

Antepasados

Bibliografía 
 Heinrich Theodor Flathe (1882), "Konrad von Landsberg", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (en alemán), 16, Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 587–588
 Holger Kunde: Das Zisterzienserkloster Pforte — Die Urkundenfälschungen und die frühe Geschichte bis 1236, in the series Quellen und Forschungen zur Geschichte Sachsen-Anhalts, vol. 4, Böhlau, Cologne, 2003, , p. 99
 Ferdinand Wachter: Geschichte Sachsens bis auf die neuesten Zeiten, part 2, August Lehnhold, Leipzig, 1830, p. 225

Notas

Enlaces externos 

Margraves de Lusacia (Casa de Wettin)
Nobles de Alemania del siglo XII
Participantes cristianos en la Cruzada de 1197
Nobles de Alemania del siglo XIII